Йиндржих (Генрих) I из Градца (чеш. Jindřich I. z Hradce; около 1160-1237) - чешский дворянин из рода Витковичей, первый пан Градца, основатель линии панов из Градца.

Старший сын Витека I Прчицкого. Йиндржих был первым паном Градца, ставшим вскоре Йиндржихувым-Градцем. В 1185 году Йиндржих служил при дворе князя Бедржиха. В 1213 г. он посетил рейхстаг в Регенсбурге, а в 1216–1222 гг. был высочайшим маршалком Чешского королевства. Йиндржих часто останавливался при дворе Пршемысла Отакара I. У Йиндржиха были дети: Витек и Сезема.

Похоронен в Цистерцианском монастыре в Велеграде.

Йиндржих владел многочисленными поместьями не только на границе Южной Чехии и Моравии (Йиндржихув-Градец), но и в Центральной Моравии. Он также владел замком Банов.

Примечания 

Дворянство Чехии
Витковичи из Градца